

Бокова — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Бокова — присілок, Семеновський міський округ, Нижньогородська область

Бокова — річка в Кіровоградські та Дніпропетровській областях, права притока Інгульця